Caio Cezar é um violonista, compositor e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
”Caio Cezar interpreta João Pernambuco - vol. I”

Violonistas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Naturais do Recife